Натуральне число 942
 942 рік до нашої ери
 942 рік нашої ери